Саитово — название населённых пунктов в России:

 Саитово — село в Кушнаренковском районе Башкортостана.
 Саитово — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Саитово — деревня в Тукаевском районе Татарстана.